Розе (, )  — прізвище й топонім.

Прізвище 

 Валентин Розе (; 1736—1771) — німецький хімік і фармацевт, винахідник сплаву Розе.
 Розе Федір Якович — невропатолог, професор (з 1964) Дніпропетровського медичного інституту.

Топоніми 

 Розе () — муніципалітет в Італії, у регіоні Калабрія, провінція Козенца
 Розе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Приморська Сена
 Розе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Івлін
 Розе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Жура
 Розе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Сона і Луара
 Розе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона
 Розе () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Жер

Див. також 
 Сплав Розе